Diese Statistik zur COVID-19-Pandemie enthält Tabellen zur weltweiten Entwicklung der COVID-19-Pandemie je Tag und je Staat im August 2020.

Bestätigte Infektionsfälle 
Der letzte der hier genutzten täglichen Situationsberichte der Weltgesundheitsorganisation wurde am 16. August 2020 veröffentlicht. Seitdem erfolgt die Veröffentlichung der Infektions- und Todesfälle in wöchentlichen Updates.

Todesfälle 

Der letzte der hier genutzten täglichen Situationsberichte der Weltgesundheitsorganisation wurde am 16. August 2020 veröffentlicht. Seitdem erfolgt die Veröffentlichung der Infektions- und Todesfälle in wöchentlichen Updates.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

08
2020